Catwallon ou Catuuallon est un prénom breton masculin, signifiant « valeureux ». Fêté le 20 avril, il est porté par : 

Catwallon : fils de Conan , duc de Bretagne. Il fut abbé de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon de 1019 à 1040

Variantes 

Gallois : Cadwallon

Notes et références

Source 
 Les Noms qui ont fait l’histoire de Bretagne, Coop Breizh et Institut culturel de Bretagne, 1997, .
 

Prénom breton
Abbé français